Pala kan syfta på:

 Pala – ramsor som används av barn för att ”räkna ut” någon eller utse någon till en uppgift i en lek, se räkneramsor
 Palariket – ett kejsardöme i Bengalen från 700-talet till 1100-talet.

Geografi

Estland 

 Pala, Kuusalu kommun, by i landskapet Harjumaa, 
 Pala, Kose kommun, by i landskapet Harjumaa
 Pala, Jõgevamaa, by i Pala kommun, 
 Pala, Järvamaa, by i Türi kommun
 Pala oja, vattendrag i landskapet Harjumaa,

Indonesien 

 Pulau Pala, ö, Sulawesi Selatan,

USA 

 Pala Indian Reservation – ett reservat i San Diego County, California

Robotskapade Estlandförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar